Saint James Park, Saint James's Park eller Saint James' Park är benämningar på parker eller arenor, till exempel:
 Saint James’s Park – en park i centrala London]
 St. James's Park (Londons tunnelbana) – en tunnelbanestation i London
 St James' Park – den engelska fotbollsklubben Newcastle United FC:s hemmaarena
 Saint James Park – en fotbollsarena i Exeter i England